Открытый чемпионат Коннектикута 2014 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2014 является 46-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к премьер категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Нью-Хэйвене, США, с 15 по 23 августа 2014 года. Турнир завершал бонусную североамериканскую хардовую серию, подготовительную к Открытому чемпионату США серию соревнований WTA.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Симона Халеп
 в парном разряде —  Саня Мирза и  Чжэн Цзе

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала его прошлогодняя победительница Симона Халеп (№ 2 в мире на тот момент). Представительница Румынии уже в первом для себя матче второго раунда проиграла теннисистке из Словакии Магдалене Рыбариковой. В итоге титул достался второму номер посева Петре Квитовой (№ 4 в мире на тот момент). В финале в двух сетах она обыграла Рыбарикову. Для чешки титул на местном турнире стал вторым в карьере (до этого она побеждала в 2012 году). В основном сетке выступили одна представительница России — Екатерина Макарова, которая во втором раунде проиграла итоговой победительнице турнира Квитовой.

Парный приз достался несеянному дуэту Андрея Клепач и Сильвия Солер-Эспиноса, который в финале обыграл ещё одну пару без посева Аранча Парра Сантонха и Марина Эракович. Прошлогодние победительницы Саня Мирза и Чжэн Цзе не защищали свой титул, однако обе выступили на турнире. Мирза в партнёрстве с Карой Блэк была посеяна под первым номером и проиграла в четвертьфинале, а Чжэн в альянсе с Чжань Хаоцин играла под четвёртым номером, но выбыла уже в первом раунде.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Петра Квитова обыграла  Магдалену Рыбарикову со счётом 6-4, 6-2.
 Квитова выиграла 2-й одиночный титул в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Рыбарикова сыграла 1-й одиночный финал и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Андрея Клепач /  Сильвия Солер-Эспиноса обыграли  Аранчу Парру Сантонху /  Марину Эракович со счётом 7-5, 4-6, [10-7].
 Клепач выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Солер-Эспиноса выигрывает дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Коннектикута

 WTA Тур 2014

 Премьер серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

США
Теннис
Август 2014 года
2014
Нью-Хэйвен